16. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 28 lutego – 1 marca 1987 roku w Strömsund, w Szwecji. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Po raz kolejny najlepsza była reprezentantka NRD Monique Garbrecht. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Bezkonkurencyjny był Japończyk Masahiko Omura. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 39 łyżwiarek (38. sklasyfikowanych) i 43 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1987 w sportach zimowych
1987 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji